Collado Mediano är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Collado Mediano ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Collado Mediano är varierad, och sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Collado Mediano. Runt Collado Mediano är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Collado-Villalba,  km söder om Collado Mediano. Omgivningarna runt Collado Mediano är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid